Tipasa (obecnie Adżim) – fenickie miasto w dzisiejszej Tunezji
 Tipasa – miasto fenickie, później rzymskie na terenie dzisiejszej Algierii